

Localidades

 Saint-Vincent-de-Paul (Gironde)
 Saint-Vincent-de-Paul (Landes)

Desambiguações de topônimos